El Puig Sinell és un cim de 296 m alt del terme comunal rossellonès d'Illa, a la Catalunya del Nord.

Està situat a l'esquerra de la Tet en el massís que separa les valls de la Tet i de l'Aglí, al sud-oest del Puig Pedrós. En el seu vessant meridional hi ha l'antic poble de Casesnoves.

Referències 

Sinell
Sinell